Фезі́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 155 км на південь від Орлеана, 45 км на південний схід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 99 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 218,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фезін на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фезін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр